Scott Branch ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Scott Branch (Arkansas), Fluss in Arkansas
 Scott Branch (Georgia), Fluss in Georgia
 Scott Branch (Kentucky), Fluss in Kentucky
 Scott Branch (Mississippi), Fluss in Mississippi
 Scott Branch (Texas), Fluss in Texas